David Mostyn est un nom pouvant désigner:

 (1928-2007), général britannique
, dessinateur et illustrateur britannique

Voir aussi

Mostyn, David